Wei Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wei Xian (härad i Kina, Hebei, lat 37,09, long 115,39), 
 Wei Xian (härad i Kina, Hebei, lat 36,35, long 114,93), 

Robotskapade Kinaförgreningar